Соревнования в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем среди мужчин на Олимпиаде 2012 года проводились 3 и 4 августа в лондонском Центре водных видов спорта.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал 
4 августа 2012, 19:36 по местному времени

Примечания

Ссылки 
 Swimming at the 2012 London Summer Games: Men's 1,500 metres Freestyle  

Плавание на летних Олимпийских играх 2012